Fresnillo puede referirse a:
Municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas en México.
La ciudad mexicana '''Fresnillo cabecera del municipio de Fresnillo.